Ушу
 Вонг Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар - кинофильм.